Bansi bezeichnet:

 einen anderen Namen für die indische Bambusquerflöte Bansuri
 eine Form der Bambuslängsflöte Saluang auf der indonesischen Insel Sumatra

Bansi ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bansi (1858–1940), deutscher Kommunalbeamter und Oberbürgermeister von Quedlinburg
 Gustav Bansi (1870–1935), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Hans Wilhelm Bansi (1899–1982), deutscher Internist
 Heinrich Bansi (1754–1835), Schweizer reformierter Pfarrer